Fond (von franz. fond „Grund“, aus lat. fundus [m.]) steht für:
 Fond (Lebensmittel), Flüssigkeit, die beim Garen von Lebensmitteln entsteht
 Fond (Environment) (eigentlich FOND), Serie von Installationen des deutschen Künstlers Joseph Beuys
 Fond (Porzellan), farbiger Grundton als Hintergrund bei bemaltem Porzellan
 Fond, Hintergrund oder Untergrund einer bildlichen bzw. ornamentalen Darstellung
 Fond, hinterer Bereich von Kraftfahrzeugen mit den Rücksitzen, siehe Fahrgastzelle

Personen:
 Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741–1819), französischer Geologe und Vulkanologe

Siehe auch:
 Fonds
 Font